Bursa puede referirse a:
 Bursa (molusco)
 Bursa, ciudad de Turquía
 Bursa, provincia de Turquía.
 Bursa o bolsa sinovial: saco lleno de fluido ubicado entre un hueso y un tendón, y que normalmente sirve para reducir la fricción en la articulación. La inflamación o la infección de la bursa producen bursitis
 Inflamación de la bolsa de fluidos en los hombros, codos, caderas

Personas 
 Andrzej Bursa (1932-1957): poeta
 Nikolosa Bursa († 1512): monje benedictino y abad
 Wojciech Bursa (1895–1940): tirador deporte polaco

Autores de nombres científicos 
 Bursa - Adam S. Bursa (1908-1990): botánico